Дана — может означать:

Имя или фамилия 
 Дана (женское имя)
 Дана (мужское имя)
 Дана (славянская мифология)

Известные носители (от , иногда читается Дэна, Дэйна):

Фамилия 
 Дана, Виола (1897—1987) — американская киноактриса немого кино.
 Дана, Джеймс Дуайт (1813—1895) — американский геолог, минералог и зоолог.
 Дана, Ричард Генри (1815—1882) — американский юрист, политический деятель и писатель.
 Дана, Эдвард Солсбери (1849—1935) — американский минералог, кристаллограф и физик.
 Дана, Уильям Харви (1930—2014) — лётчик-испытатель НАСА.

Имя 
 Скотт, Дана — американский учёный в области математики и информатики.
 Гибсон, Чарльз Дана — американский художник и иллюстратор.
 Борисова, Дана Александровна — российская телеведущая.

Персонажи 
 Дана Скалли — главная героиня телесериала «Секретные материалы».
 Дана Стерлинг — персонаж фантастического аниме-сериала «Robotech».

Географические объекты 
  — город в Калифорнии
  — гора в Калифорнии
 Несколько городов в США:
  — город в Айове
  — город в Иллинойсе
  — город в Индиане

Прочее 
 Дана (индуистская этика)
 Дана (больница) — педиатрическая больница в Израиле
 152-мм самоходная пушка-гаубица vz.77 «Дана»
 ЗАЗ-1105 «Дана» — автомобиль.
 Dana Holdings — белорусская компания.

См. также 
 Дану
 Дэна